

Cinema 
 Yul – cortometraggio del 1998 diretto da Rodrigo Cortés

Codici 
 YUL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Montréal-Pierre Elliott Trudeau, Canada
 yul – codice ISO 639-3 della lingua yulu